Az epigenezis fogalom görög szóösszetétellel keletkezett: epi (επι =valami fölötti), és géneszisz (γένεσις =létrejönni). Használata különböző tudományokban az elsődleges keletkezést követő fejlődésre, átalakulásokra vonatkozik.

Epigenezis – A geológiában a kőzetek ásványos összetételének megváltozása.
 Epigenezis – A biológiában az embrionális fejlődés fokozatos differenciálódása.
 Epigenezis – A pszichológiában a gondolkodás kreatív fejlődésére használatos jelző.

A szó származéka az epigenetika.